L'edizione 1918-19 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Squadre partecipanti

    (Amateure)

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1918-19.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1918
Calcio nel 1919
Fußball-Bundesliga (Austria)